Henri Joannon (1901–1985), homme politique français ;
 Léo Joannon (1904–1969), réalisateur, scénariste et producteur français de cinéma ;
 Pierre Joannon (né en 1943), écrivain, historien et diplomate français.

Homonymie